Консепсион дел Оро има више значења:

 Општина Консепсион дел Оро (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Консепсион дел Оро (Консепсион дел Оро, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику